Burgbergtunnel bezeichnet:

 Burgbergtunnel (Baden-Württemberg), Eisenbahntunnel der Schnellfahrstrecke Mannheim–Stuttgart in Baden-Württemberg
 Burgbergtunnel (Bratislava), Straßenbahntunnel in Bratislava, Region Bratislava, Slowakei
 Burgbergtunnel (Erlangen), Eisenbahntunnel der Bahnstrecke Nürnberg–Bamberg in der kreisfreien Stadt Erlangen, Bayern
 Burgbergtunnel der Standseilbahn Dresden in der kreisfreien Stadt Dresden, Sachsen
 Straßentunnel der Bundesstraße 53 in Bernkastel-Kues, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, siehe Bernkastel-Kues #Straßenverkehr